Ливанская война — название ряда военных конфликтов на территории Ливана.

 Гражданская война в Ливане (1975—1990)
 Ливанская война (операция «Мир Галилее») (1982)
 Конфликт в Южном Ливане (1985—2000)
 Вторая Ливанская война (2006)
 Конфликт в Ливане (2011—2017)